Brendecke ist der Familienname folgender Personen:

 Arndt Brendecke (* 1970), deutscher Historiker
 Dagmar Brendecke  (1954–2022), deutsche Dokumentarfilmerin, Regisseurin und Drehbuchautorin